«Всё для фронта! Всё для победы!» — лозунг Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков), выдвинутый Лениным и впервые употреблённый вскоре после Октябрьской революции и начала гражданской войны, как предлог для массового разграбления («экспроприации») большевистскими функционерами и революционными матросами учреждений музейного фонда, а также «упразднённых» церквей, монастырей и т. д. Упоминается в директиве Совета народных комиссаров от 29 июня 1941 года. Публично провозглашён И. В. Сталиным 3 июля 1941 года в ходе выступления по радио.

История 
Константин Душенко в своём исследовании «Словарь современных цитат» пишет, что лозунги «Всё для войны!», «Всё для победы!» появились в Первую мировую войну, широко использовались в российской «оборонческой» прессе, а затем использовались в гражданскую войну, как «красными», так и «белыми», вместе с лозунгом «Всё для фронта!». Затем, через два десятилетия, 1 июля 1941 года под этим лозунгом вышла шапка 1-й полосы «Правды».

В ходе Второй мировой войны 

Выражал сущность программных действий, разработанных Советским правительством для превращения страны в единый боевой лагерь, подчинённый единственной цели — победе в Великой Отечественной войне. Лозунг был поддержан всеми слоями населения СССР. Перекликался с лозунгами «В труде — как в бою!», «Фронту надо — сделаем!» и другими.

Примечания

Источники 
 
 

Коммунизм
Политические лозунги СССР
Великая Отечественная война
Русские фразы
1941 год в СССР
Политические лозунги Второй мировой войны
Ленинские фразы‎